Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Per Henricsson che ha battuto in finale Branislav Stankovič 7-5, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jaroslav Bulant (secondo turno)
 Oliver Fuchs (primo turno)
 Borja Uribe-Quintana (primo turno)
 Florin Segărceanu (quarti di finale)

 Thomas Buchmayer (secondo turno)
 Václav Roubíček (secondo turno)
 Neil Borwick (primo turno)
 Bart Wuyts (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1989